Taalkunde:
 Wijs of modus (taalkunde), grammaticale categorieën zoals:
 Aansporende wijs of adhortatief
 Aantonende wijs of indicatief
 Aanvoegende wijs of conjunctief
 Gebiedende wijs of imperatief 
 Onbepaalde wijs of infinitief
 Voorwaardelijke wijs of conditionalis 

Andere:
 Wijsheid (deugd) of levenswijsheid
 Melodie of wijs: een muzikale gedachte, met een specifiek karakter en met een duidelijk begin en eind